Charles Dutoit – direttore d'orchestra svizzero
 Gilbert Dutoit – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Guillaume Dutoit – tuffatore svizzero
 William Dutoit – calciatore francese